Састав-Река () — населённый пункт в общине Црна-Трава Ябланичского округа Республики Сербии.

История 
Село возникло в 1950-х годах в результате строительства автомобильной дороги Лесковац — Црна-Трава.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 40 человек (37 сербов и 3 лица неизвестной национальности).

Примечания 

Населённые пункты Сербии